

Фамилии 
 Кочур, Валентина Алексеевна (род. 1941) — советская и украинская оперная певица. Народная артистка Украины (1991).
 Кочур, Григорий Порфирьевич (1908—1994) — украинский поэт, переводчик, литературовед, диссидент и правозащитник.

Населённые пункты 
 Кочур — деревня в Увинском районе Удмуртии.